Till Death Do Us Part o 'Til Death Do Us Part ("finché morte non ci separi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Till Death Do Us Part – film del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
Till Death Do Us Part – film del 1913 diretto da Travers Vale
Till Death Do Us Part – film del 1972 diretto da Ishmael Bernal
Till Death Do Us Part – film del 2004 diretto da Pharah Jean-Philippe

Letteratura 
 Fino alla morte (Till Death Do Us Part) – romanzo di John Dickson Carr del 1944

Musica 
 Till Death Do Us Part – traccia dell'album Pleasures of the Flesh degli Exodus del 1987
 Till Death Do Us Part – traccia dell'album Like a Prayer di Madonna del 1989
 Till Death Do Us Part – traccia dell'album Mane Attraction dei White Lion del 1991
 Till Death Do Us Part – album dei Geto Boys del 1993
 Til Death Do Us Part – traccia dell'album Mötley Crüe dei Mötley Crüe del 1994
 Till Death Do Us Part – album dei Cypress Hill del 2004
 Till Death Do Us Part – album dei Deicide del 2008
 Till Death Do Us Part – traccia dell'album The Noir Album dei Belladonna del 2009
 Till Death Do Us Part – traccia dell'album Shadowmaker degli Apocalyptica del 2015

Televisione 
 Finché morte non ci separi (Til Death Do Us Part) – serie televisiva statunitense del 2007
 Finché morte non ci separi (Till Death Do Us Part) – episodio della prima stagione di A-Team
 Finché morte non ci separi (Til Death Do Us Part) – episodio della terza stagione di The Closer
 Finché morte non ci separi (Til Death Do Us Part) – episodio della terza stagione di Crossing Jordan
 Il matrimonio del mio peggior nemico (Till Death Do Us Part) – episodio della sesta stagione di Un detective in corsia
 Finché morte non ci separi (Till Death Do Us Part) – episodio della quarta stagione di Doc
 Il giorno della speranza (Till Death Do Us Part) – episodio della prima stagione di Everwood
 Finché morte non ci separi (Till Death Do Us Part) – episodio della terza stagione di Innamorati pazzi
 Nome in codice: Rumor (Till Death Do Us Part) – episodio della quarta stagione di Jarod il camaleonte L'ombra del passato (Till Death Do Us Part) – episodio della quarta stagione di The Practice - Professione avvocati
 Til Death Do Us Part – episodio della quarta stagione di PSI Factor
 Finché morte non ci separi (Til Death Do Us Part) – episodio della quarta stagione di The Real Ghostbusters
 The Simple Life 4: 'Til Death Do Us Part – titolo della quarta stagione del reality show The Simple Life
 Finché morte non ci separi (Til Death Do Us Part) – episodio della settima stagione di Star Trek: Deep Space Nine Una risposta per Molly (Til Death Do Us Part) – episodio della sesta stagione de Il tocco di un angelo
 Finché morte non ci separi (Till Death Do Us Part) – episodio della terza stagione  di Walker Texas Ranger
 Finché morte non ci separi''' (Till DeAth do us Part) – episodio finale della serie televisiva Pretty Little Liars''.